Il singolare del torneo di tennis Vienna Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michel Kratochvil che ha battuto in finale Marcelo Charpentier 3-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Gastón Etlis (secondo turno)
 Francisco Costa (primo turno)
 Márcio Carlsson (secondo turno)
 Michal Tabara (semifinali)

 Marzio Martelli (quarti di finale)
 Olivier Malcor (primo turno)
 Petr Kralert (secondo turno)
 Héctor Moretti (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Vienna Challenger 1999